Vierte Pyramide von Gizeh steht für:

 das Grab der Chentkaus I. in Gizeh
 die populärwissenschaftliche Bezeichnung der Radjedef-Pyramide in Abu Roasch